Соревнования в беге на 5000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 11 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001